

Cinema 
 Il guardiano (Watchtower o Cruel and Unusual) – film del 2002 diretto da George Mihalka
 Watchtower (Gözetleme Kulesi) – film del 2012 diretto da Pelin Esmer

Musica 
 Watchtower – gruppo musicale statunitense formatosi nel 1982
 Watchtower – singolo di Devlin del 2012, dall'album A moving picture